Mezo:
 Мезо, Ласло — венгерский виолончелист.
 мезо- — приставка в русском языке.